Browns Crossroads ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Browns Crossroads (Kentucky)
 Browns Crossroads (North Carolina)
 Browns Crossroads (Ohio)
 Browns Crossroads (Pennsylvania)
 Browns Crossroads (South Carolina)